W artykule znajduje się lista odcinków serialu animowanego Koszmarny Karolek. Premiera serialu odbyła się 3 marca 2009 na kanale TVP 1 w Polsce.

Sezon 1

Sezon 2

Sezon 3

Przypisy 

Listy odcinków telewizyjnych seriali animowanych